

Geografia
 Beuzeville-la-Grenier – comune francese situato nel dipartimento della Senna Marittima
 Bois-Grenier – comune francese situato nel dipartimento del Nord
 Grenier-Montgon – comune francese situato nel dipartimento dell'Alta Loira
 Mas-Grenier – comune francese situato nel dipartimento del Tarn e Garonna

Persone
 Adrian Grenier (1976) – attore, regista e musicista statunitense
 Christian Grenier (1945) – scrittore francese
 Clément Grenier (1991) – calciatore francese
 Hugo Grenier (1996) – tennista francese
 Isabelle Grenier (1978) – ex cestista canadese
 Jean Charles Grenier (1808-1875) – botanico e zoologo francese
 Nicolas Grenier (1975) – poeta e cantautore francese
 Paul Grenier (1768-1827) – generale francese
 Raoul Greiner (1901-1992) – calciatore italiano
 Sylvain Grenier (1977) – wrestler canadese
 Valérie Grenier (1996) – sciatrice alpina canadese
 Zach Grenier (1954) – attore statunitense

Pagine correlate
De Grenier
Jean Grenier